Аројо Агва Азул има више значења:

 Аројо Агва Азул, Мирафлорес (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аројо Агва Азул (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику